Magyarok
 magyarok, a magyar nép
 Magyarok irodalmi és művészeti folyóirat 1945–1949 között
 Magyarok, Fábri Zoltán 1978-as játékfilmje
Magyar nép
 Magyar Nép  (1921–1944) romániai magyar nyelvű hetilap
 Magyar Nép (1946. október 31. – december 23.) a romániai Magyar Népi Szövetség lapja 
Magyarság
 Magyarság budapesti politikai napilap 1920–1944 között
 Új Magyarság politikai napilap 1934–1944 között

Jegyzetek